Y-front kan syfta på:

 Y-front (kalsong) – en kalsongmodell
 Y-front (TV-program) – ett svenskt TV-program